Харшман () — английская фамилия. Известные носители:

 Харшман, Джек (род. 1927) — американский бейсболист.
 Харшман, Марв (род. 1917) —  американский баскетбольной тренер.
 Харшман, Марго (род. 1986) — американская актриса.